Graben steht für:
 Graben (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Graben von Stein, österreichisches Adelsgeschlecht
 Wehrgraben (Befestigung), Annäherungshindernis
 Wassergraben, künstlich angelegtes oder ausgebautes Gewässer zur Be- oder Entwässerung
 Entwässerungsgraben, entlang einer Straße
 Aufgrabung, bei der unterirdischen Leitungsverlegung
 Ausgrabung, archäologische Feldforschung
 Graben (Geologie), durch tektonische Kräfte verursachte Einsenkung der Erdoberfläche
 Tiefseerinne, Tiefseegraben, eine submarine Talform 
 Graben, Hindernis beim Springreiten oder Hindernislauf
 Orchestergraben, Vertiefung zwischen Bühne und Zuschauerraum

Graben  ist der Name folgender 

Gemeinden:
 Graben (Lechfeld), Gemeinde im Landkreis Augsburg, Bayern
 Graben BE, politische Gemeinde im Amtsbezirk Wangen des Kantons Bern

Ortsteile in Deutschland:
 Graben (Asbach), Ortsteil der Gemeinde Asbach, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Graben (Bad Heilbrunn), Ortsteil der Gemeinde Bad Heilbrunn, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Graben (Bad Waldsee), Weiler im zentralen Stadtteil von Bad Waldsee, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Graben (Bernried), Ortsteil der Gemeinde Bernried, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Graben (Deggendorf), Ortsteil der Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Graben (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Graben (Dietmannsried), Ortsteil des Marktes Dietmannsried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Graben (Fischbachau), Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Graben (Frasdorf), Ortsteil der Gemeinde Frasdorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Graben (Frauenneuharting), Ortsteil der Gemeinde Frauenneuharting, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Graben (Gars am Inn), Ortsteil des Marktes Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Graben (Graben-Neudorf), Ortsteil der Gemeinde Graben-Neudorf, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Graben (Halfing), Ortsteil der Gemeinde Halfing, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Graben (Hohenfurch), Ortsteil der Gemeinde Hohenfurch, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Graben (Königsdorf), Ortsteil der Gemeinde Königsdorf, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Graben (Lauterhofen), Ortsteil des Marktes Lauterhofen, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Graben (Legau), Ortsteil des Marktes Legau, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Graben (Lengdorf), Ortsteil der Gemeinde Lengdorf, Landkreis Erding, Bayern
 Graben (Lenggries), Ortsteil der Gemeinde Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Graben (Neukirchen), Ortsteil der Gemeinde Neukirchen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Graben (Pfaffing), Ortsteil der Gemeinde Pfaffing, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Graben (Reichertsheim), Ortsteil der Gemeinde Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Graben (Rohr in Niederbayern), Ortsteil der Gemeinde Rohr in Niederbayern, Landkreis Kelheim, Bayern
 Graben (Samerberg), Ortsteil der Gemeinde Samerberg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Graben (Seeon-Seebruck), Ortsteil der Gemeinde Seeon-Seebruck, Landkreis Traunstein, Bayern
 Graben (Soyen), Ortsteil der Gemeinde Soyen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Graben (Steingaden), Ortsteil der Gemeinde Steingaden, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Graben (Steinhöring), Ortsteil der Gemeinde Steinhöring, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Graben (Stephanskirchen), Ortsteil der Gemeinde Stephanskirchen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Graben (Sulzberg), Ortsteil der Gemeinde Sulzberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Graben (Surberg), Ortsteil der Gemeinde Surberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Graben (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Graben (Traunstein), Ortsteil der Stadt Traunstein, Landkreis Traunstein, Bayern
 Graben (Treuchtlingen), Ortsteil der Stadt Treuchtlingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Graben (Waging am See), Ortsteil des Marktes Waging am See, Landkreis Traunstein, Bayern
 Graben (Wieden), Ortsteil der Gemeinde Wieden, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Graben (Wipperfürth), Ortsteil der Stadt Wipperfürth, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Gemeindeteile in Österreich:
 Graben (Gemeinde Kleinmürbisch), Ortsteil von Kleinmürbisch, Bezirk Güssing, Burgenland
 Graben (Gemeinde Ollersdorf), Ortsteil von Ollersdorf im Burgenland, Bezirk Güssing, Burgenland

 Graben (Gemeinde Bad Bleiberg), Ortsteil von Bad Bleiberg, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Graben (Gemeinde Deutsch-Griffen), Ortschaft von Deutsch-Griffen, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Graben (Gemeinde Eberndorf), Ortschaft von Eberndorf, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Graben (Gemeinde Hohenthurn), Ortsteil von Hohenthurn, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Graben (Gemeinde Liebenfels), Ortschaft von Liebenfels, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Graben (Gemeinde Steuerberg), Ortschaft von Steuerberg, Bezirk Feldkirchen, Kärnten

 Graben (Gemeinde Dietmanns), Ortsteil von Dietmanns, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich
 Graben (Gemeinde Dorfstetten), Ortsteil von Dorfstetten, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Graben (Gemeinde Gloggnitz), Ortschaft von Gloggnitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Graben (Gemeinde Göstling), Ortsteil der Gemeinde Göstling an der Ybbs, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Graben (Gemeinde Kilb), Ortschaft von Kilb, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Graben bei Haag, Ortschaft von Kilb, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Graben (Gemeinde Moorbad Harbach), Ortsteil von Moorbad Harbach, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Graben (Gemeinde Opponitz), Ortschaft von Opponitz, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Graben (Gemeinde Randegg), Ortschaft von Randegg, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Graben (Gemeinde Ruprechtshofen), Ortschaft von Ruprechtshofen, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Graben (Gemeinde Schwarzau), Ortschaft von Schwarzau im Gebirge, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Graben (Gemeinde St. Martin-Karlsbach), Ortsteil von St. Martin-Karlsbach, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Graben (Gemeinde Yspertal), Ortsteil von Yspertal, Bezirk Melk, Niederösterreich

 Graben (Gemeinde Aschach), Ort bei Aschach an der Steyr, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Graben (Gemeinde Edt), Ortschaft von Edt bei Lambach, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Graben (Freistadt), Stadtteil von Freistadt, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Graben (Gemeinde Kirchdorf), Ortschaft von Kirchdorf am Inn, Bezirk Ried, Oberösterreich
 Graben (Gemeinde Kleinzell), Ortschaft von  Kleinzell im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Graben (Gemeinde Lembach), Ortschaft von Lembach im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Graben (Gemeinde Nußbach), Ortsteil von Nußbach, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Graben (Gemeinde Oberhofen), Ort bei Oberhofen am Irrsee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Graben (Gemeinde Pennewang), Ortschaft von Pennewang, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Graben (Gemeinde Pfaffing), Ortschaft von Pfaffing, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Graben (Gemeinde Ried), Ortslage von Ried in der Riedmark, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Graben (Gemeinde Sandl), Ortsteil von Sandl, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Graben (Gemeinde Sarleinsbach), Ortschaft von Sarleinsbach, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Graben (Gemeinde Scharten), Ortsteil von Scharten, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Graben (Gemeinde Sankt Leonhard), Ortsteil von Sankt Leonhard bei Freistadt, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Graben (Gemeinde St. Wolfgang), Ortschaft von St. Wolfgang im Salzkammergut, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Graben (Gemeinde Waldkirchen), Ortschaft von Waldkirchen am Wesen, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Graben (Gemeinde Weyregg), Ortsteil der Gemeinde Weyregg am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

 Graben (Gemeinde Henndorf), Ortsteil der Gemeinde Henndorf am Wallersee, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Graben (Gemeinde Ramingstein), Ortsteil der Gemeinde Ramingstein, Bezirk Tamsweg, Land Salzburg

 Graben (Gemeinde Bad Gleichenberg), Ortsteil der Gemeinde Bad Gleichenberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Graben (Gemeinde Bad Mitterndorf), Ortsteil der Gemeinde Bad Mitterndorf, Bezirk Liezen, Steiermark
 Graben (Gemeinde Deutschlandsberg), Ortsteil der Stadtgemeinde Deutschlandsberg, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Graben (Gemeinde Kapfenstein), Ortsteil von Kapfenstein, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Graben (Gemeinde Semriach), Ortsteil der Gemeinde Semriach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Graben (Gemeinde Straden), Ortsteil der Gemeinde Straden, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

geografischer Objekte:
 Graben (Bruneck), Boulevard in der Südtiroler Stadt Bruneck
 Graben (Ribnica), Ort in der Gemeinde Ribnica in Slowenien
 Graben (Wien), Prachtstraße in Wien, Innere Stadt
 Na příkopě, Straße an der Grenze der Prager Altstadt zur unteren Prager Neustadt
 Schloss Graben, bei Novo mesto, Slowenien, Stammsitz derer von Graben

Siehe auch:
 
 Der Graben
 Graber
 Grabner
 Hinterer Graben